Helmut John ist der Name folgender Personen:

* Helmut John (Jurist) (1906–??), deutscher Jurist und Richter 
 Helmut John (Literaturwissenschaftler) (1935–2005), deutscher Germanist
 Helmut John (Sportschütze) (1931–2012), deutscher Sportschütze und Sportfunktionär
 Helmut John (Schachspieler), deutscher Fernschachspieler